«Maeva» puede referirse a:

 Maeva, actriz pornográfica francesa.
 (3916) Maeva, asteroide del cinturón exterior de asteroides.
 Maeva Coutant, deportista francesa de Taekwondo.
 Maeva Mellier, deportista francesa de Taekwondo.
 Maeva, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Huahine.